RR puede hacer referencia a:

 RR, la romanización revisada del coreano.
 RR, el código IATA para la Royal Air Force.
 RR, una película de 2008.
 Rolls-Royce, por sus siglas.
 Range Rover, por sus siglas.
 rr, un dígrafo.